TIS – Techno Innovation Park South Tyrol, centro per l'innovazione e la ricerca, in Alto Adige

Codici 
 TIS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Thursday Island (Queensland) (Australia)

Geografia 
 Tis, comune della Repubblica Ceca nel distretto di Havlíčkův Brod
 Tis u Blatna, comune della Repubblica Ceca nel distretto di Plzeň-sever